Али́ Аска́рович Джусу́пов (род. 16.09.1928, Тараз) — советский художник лирического склада, тонко чувствующий жизнь и красоту природы. Его пейзажи несут в себе тонкость наблюдений художника, искренность и непосредственность его чувств к природе. Произведения портретного жанра — ещё одна из граней своеобразного творчества художника. Им создана галерея портретных работ, в которых Джусупов стремился показать сложные многогранные характеры людей, творчески и духовно богатых.

Биография 
Родился в городе Аулие-Ата, с четырех лет остался сиротой и воспитывался в различных детских домах Джамбула, Казалинска, Туркестана. Уже тогда не расставался с карандашом. В 1948 году он стал студентом художественного училища в городе Фрунзе. После окончания училища очень одаренный Али Джусупов поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде. Обучение проходило на живописном факультете, присвоена квалификация художника живописи.

Вступив в пору творческой зрелости, художник увлеченно работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и особенно сюжетно-тематической картины. Джусупов был участником многих республиканских и всесоюзных художественных выставок. Его искусство привлекало правдой жизни, пафосом создаваемых образов, нравственной силой и лирическим восприятием окружающего мира. Одной из главных тем своего творчества Али Джусупов избрал материнство. Этой теме он посвятил свои первые картины. Картина «Женщины моей Родины» (1965) стала хрестоматийной для казахстанского искусства. Художник создал романтизированный образ женщины-матери, дающей и сохраняющей жизнь. К лучшим работам Джусупова относится картина «Первое чтение» (1960-е). На переднем плане, на кошме, брошенной на густую зеленую траву летнего джайляу, уткнувшись в книгу, лежит на животе мальчишка шести—семи лет. Он занят своей первой книжкой. Рядом — бабушка с его младшим братом на руках. Два мира, два поколения. Бабушка и внуки — это прошлое и настоящее, вечная преемственность. Также и окружающая природа была кладом для трудолюбивого художника, она влекла его своей таинственностью, солнцем, воздухом и красотой.

Основные работы 
«Горы зимой. Вечером», «Первый снег в горах» (1961), «Иссык просыпается», «Утром над озером Иссык» (1962), «Морская симфония», «Весною», «Вид Кретинги» (1963),), «Женщины моей Родины» (1965), «Портрет Жамал Омаровой», «Портрет К. Мухамеджанова» (1969), «Кюйши», «Девушки-чабаны», «Семья Майсаева», «К. Тайшиев», «Портрет А. Маргулана» (1971).

Многие произведения живописца находятся в музеях Казахстана и других стран.

Ссылки 
 Биография

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники СССР